Rachel Roberts (1927 - 1980), actrice britannique.
 Rachel Roberts (1978 - ), mannequin et actrice canadienne.